Jardin kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Jardín (ort), Antioquia, 
 Jardín (kommun), Antioquia,

Frankrike 

 Jardin, kommun, Département de l'Isère, 

Robotskapade Colombiaförgreningar